A vágy villamosa (színmű) – Tennessee Williams drámája

Filmadaptációk:
A vágy villamosa (film, 1951) – rendező Elia Kazan, főszerepben Marlon Brando és Vivien Leigh
A vágy villamosa (film, 1984) – főszerepben Ann-Margret és Treat Williams
A vágy villamosa (film, 1995) – főszerepben Jessica Lange és Alec Baldwin

Zenei feldolgozások:
A vágy villamosa (opera) – komponálta André Previn